Operation Wandering Soul steht für:

 Operation Wandering Soul (Vietnamkrieg), Propagandakampagne der US-amerikanischen Streitkräfte
 Operation Wandering Soul (Powers), Roman von Richard Powers (1993)